El término condensación hace referencia a varios artículos, en esta enciclopedia:

Física
 a la condensación, el cambio de estado cuando la materia, en forma gaseosa, pasa a forma líquida;
 a la condensación intersticial, en el interior de un material;
 en meteorología, al punto de condensación, también punto de rocío;

Química 
 a la condensación aldólica, reacción química orgánica;
 a la condensación de Claisen, reacción química orgánica;
 a la condensación de Knoevenagel, reacción química orgánica;
 a la condensación de Dieckmann, reacción química intramolecular de un compuesto orgánico;
 a la condensación de Pechmann, reacción química orgánica;
 a la reacción de condensación;

Psicoanálisis 
 a la condensación, uno de los modos esenciales de funcionamiento de los procesos inconscientes.